Mit Chaldene wird bezeichnet:

 Ein Mond des Jupiter, siehe Chaldene (Mond)
 Ein Geliebte des Zeus in der gr. Mythologie. Chaldene (Mythologie)